Il singolare femminile del torneo di tennis Pacific Life Open 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Kim Clijsters che ha battuto in finale Lindsay Davenport 6-4, 4-6, 6-2.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Lindsay Davenport (finale)
  Amélie Mauresmo (terzo turno)
  Marija Šarapova (semifinale)
  Elena Dement'eva (semifinale)
  Svetlana Kuznecova (quarti di finale)
  Nadia Petrova (quarto turno)
  Nathalie Dechy (quarti di finale)
  Elena Bovina (secondo turno)
  Francesca Schiavone (secondo turno)
  Elena Lichovceva (secondo turno)
  Karolina Šprem (secondo turno)
  Paola Suárez (secondo turno)
  Daniela Hantuchová (terzo turno)
  Tatiana Golovin (quarto turno)
  Flavia Pennetta (secondo turno)
  Shinobu Asagoe (secondo turno)

 Amy Frazier (terzo turno)
 Jelena Janković (secondo turno)
 Fabiola Zuluaga (Forth Round)
 Mary Pierce (quarti di finale)
 Gisela Dulko (secondo turno)
 Marion Bartoli (secondo turno)
 Conchita Martínez (quarti di finale)
 Iveta Benešová (terzo turno)
 Dinara Safina (terzo turno)
 Anna-Lena Grönefeld (secondo turno)
 Meghann Shaughnessy (terzo turno)
 Anabel Medina Garrigues (terzo turno)
 Samantha Stosur (terzo turno)
 Evgenija Lineckaja (quarto turno)
 Lisa Raymond (terzo turno)
 María Vento-Kabchi (terzo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Pacific Life Open 2005